Sarnów (gromada w powiecie będzińskim)
 Sarnów (gromada w powiecie łukowskim)
 Sarnów (gromada w powiecie mieleckim)
 Sarnów (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)